Елфи́мов — фамилия; имеет женскую форму Елфимова. Известные носители:

 Елфимов, Александр Юрьевич (род. 1989) — российский игрок в мини-футбол.
 Елфимов, Вадим Алексеевич (род. 1961) — белорусский политолог и журналист, писатель.
 Елфимов, Василий Петрович (1925—1989) — механизатор, Герой Социалистического Труда.
 Елфимов, Владимир Владимирович (1933—1993) — советский инженер и учёный.
 Елфимов, Георгий Александрович (род. 1949) — народный художник РФ (2011).
 Елфимов, Пётр Петрович (род. 1980) — белорусский певец и музыкант.

См. также